Эссер — фамилия.

Известные носители:
 Эссер, Герман (1900—1981) — журналист, политический и государственный деятель нацистской Германии.
 Эссер, Ирен — венесуэльская модель, финалистка конкурса Мисс Вселенная — 2012.
 Эссер, Йоханнес (1877—1946) — нидерландский шахматист.
 Эссер, Макс (1885—1945) — немецкий скульптор.
 Эссер, Росвита (род. 1941) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Эссер, Ханс (1909 — ?) — немецкий фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

См. также 
 
 Эсеры